Alfarrasí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfarrasí (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alfarrasí (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar